Премье́р-мини́стр Пакиста́на () — глава правительства Пакистана. Избирается Национальной ассамблеей Пакистана, чаще всего является лидером партийной коалиции, получившей большинство голосов. Президент имеет право отстранить от должности премьер-министра, распустив ассамблею и назначив новые выборы. Семнадцатая поправка к Конституции разрешила Верховному суду Пакистана накладывать вето на решения президента об отстранении премьер-министра.

В периоды военного положения должность премьер-министра была отменена, обязанности главы исполнительной власти исполнял президент.

Нынешний премьер-министр — Шахбаз Шариф, возглавил правительство 11 апреля 2022 года.

12 апреля 2022 г. государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что правительство США направило поздравление Шахбаза Шарифа с избранием главой правительства Пакистана и выразило надежду на продолжение сотрудничества между странами

См. также 
 Список премьер-министров Пакистана

Ссылки 
 Правительство Пакистана